Mackin ist der Familienname von:
 James Mackin (1822–1887),  US-amerikanischer Händler, Bänker und Politiker
 Joseph Hoover Mackin (1905–1968), US-amerikanischer Geologe

Sonstiges:
 Mackin Table, Tafelberg im Queen Elizabeth Land, Antarktika